Gerrand est un patronyme pouvant désigner :

Patronyme

 (1884-1970), homme politique canadien en Saskatchewan ;
 (né en 1946), auteur australien de science-fiction ;
 (né en 1988), rameuse d'aviron australienne.

Homonymie de patronyme